Cet article a pour but de recenser les personnages de Rosario + Vampire, manga de Akihisa Ikeda.

Personnages principaux 

C'est un garçon tout à fait banal. Il est entré au lycée Yōkai (qui signifie « esprit », « fantôme » en japonais) par hasard mais aussi parce qu'il a raté tous les autres examens d'entrée. Il est amoureux de Moka. Par la suite, Moka lui donne de son sang et Tsukune devient, temporairement au départ, vampire puis le sang de Moka s'étant développé dans son corps, il le devient tout seul pendant les combats. Malheureusement, cette aptitude a un revers: le fait que Tsukune soit humain le met en danger lorsqu'il utilise ses pouvoirs vampiriques. Il y a alors un risque qu'il se transforme en goule, monstre sanguinaire incontrôlable. Cette transformation est ensuite scellée par le « Holy lock », objet de la même nature que le rosaire de Moka. Ce sceau lui permettra finalement de parvenir à contrôler ses transformations. Même s'il parait un peu peureux de prime abord, on découvre vite qu'il est très courageux et très gentil, n'hésitant pas une seconde à se sacrifier pour ses amis. Tsukune est également attentionné envers ses amis (peut-être même un peu trop) et cherche toujours à les aider.

 ou Omete-Moka
C'est un vampire mais ses pouvoirs et son autre personnalité ne se dévoilent que lorsque Tsukune lui enlève son rosaire. Tous deux sont restés très amis même lorsque Moka a découvert qu'il était un humain. En effet, Moka déteste les humains car elle était obligée d'aller dans des écoles humaines (jusqu'au collège) où elle était mise à l'écart. De plus, elle se sentait bizarre du fait que les humains ne croient pas en l'existence des vampires. Elle est allergique à l'eau pure (comme tous les vampires dans le manga) ce qui fait qu'elle mélange des herbes à l'eau qu'elle boit. Par la force des choses, elle ne peut pas non plus se baigner dans une piscine. Lors de la deuxième saison, elle finit par tomber amoureuse de Tsukune. C'est probablement l'un des vampires les plus puissants de l'école. On apprend à la fin, qu'elle est une entité faisant partie d'Akasha Bloodriver dont les souvenirs auraient été effacer, dans le but de protéger la véritable Moka.

 (double alter-ego) ou Ora-Moka
Version libérée de Moka Akashiya, c'est l'alter-ego de Moka mais aussi sa véritable personnalité. Elle est identique à Moka sauf qu'elle possède des yeux rouges, plus fins, et une chevelure argentée (alors que Moka Akashiya possède des cheveux roses). Moka version vampire est appelée Moka face B dans le tome 6 de la saison 2. Elle a, au début du manga (la première saison), une personnalité mystérieuse et plutôt froide ! Mais dans la saison 2, on découvre que Moka a plutôt l'air amoureuse de Tsukune étant donné qu'elle a fait plusieurs efforts pour lui. Dans la version animée, Moka semble avoir une plus forte poitrine et un plus grand tour de hanche (comme le suggère l'animation de sa transformation). C'est une vampire et possède une force surhumaine et une vitesse décuplée. Au sens du manga, les vampires sont des monstres de classe légendaire ayant la capacité de transformer leur énergie de monstre en force. Cependant, ce don peut être annulé si Moka est recouverte d'eau. Elle s'inquiète pour le héros Tsukune. Elle apparaît la plupart du temps en combat, après que Tsukune lui ôte son rosaire. Dans la version animée, elle semble plus rapidement sympathique envers Tsukune. Dans la seconde partie du manga, ses sentiments et sa féminité se développent beaucoup. Elle ne tarde pas à avoir des sentiments pour l'humain, ce qu'elle tente faiblement de cacher. Ce Moka aime que Tsukune pour son sang. Plus tard dans le manga, Moka Inner ou Ora-Moka commence à obtenir des sentiments profonds pour Tsukune, et tombe réellement en amour avec eux, ce qui porte les deux à leur mariage.

C'est un succube qui va tenter d'ensorceler Tsukune pour en faire son esclave et se venger de Moka que les garçons trouvent plus belle. En effet, elle voulait envoûter tous les garçons pour en faire ses esclaves et en faire un harem mais elle n'a pas pu parce que les lycéens lui préféraient Moka. Finalement toutes deux se combattront et Tsukune demandera à épargner la succube. Du coup, celle-ci en tombera amoureuse et le choisira comme étant l'élu (l'homme avec qui elle doit se reproduire). Kurumu rejoindra le club de journalisme uniquement pour passer plus de temps avec lui, mais finira par y prendre goût.

Il est souvent appelé « Gin », Ginei Morioka est le président, un peu obsédé (voire vraiment pervers), du club de journalisme. C'est aussi un loup-garou. L'année avant l'arrivée de Tsukune et Moka, lui et le reste du club (tous les autres membres n'y étaient pas) s'étaient rebellés contre le comité de sécurité, d'où une intervention « musclée » du dit comité.

Jeune sorcière / magicienne de 11 ans socialement inadaptée du fait de son appartenance à une classe rejetée autant par les humains que par les monstres, elle se fait accepter à sa grande surprise par tout le groupe de Tsukune. Elle était au départ amoureuse d'Ora-Moka mais elle finira par tomber amoureuse à la fois de Tsukune et de Moka qu'elle suivra et aidera dans tous leurs périples. Elle est la plus jeune du groupe mais est pourtant dans la même classe que Tsukune du fait de sa grande intelligence qui fait d'elle une élève surdouée, excellant dans toutes les matières.

Camarade de classe de Moka et de Tsukune. Elle n'est pas allée en cours de tout le premier semestre, ce qui ne l'a pas empêchée d'apprendre par cœur tous les articles écrits par Tsukune dans le journal de l'école et d'en tomber amoureuse. C'est une Yuki-onna ou femme des neiges, elle manipule la glace et sous sa forme de monstre ses doigts deviennent des pics de glace meurtriers. Elle aide le club de journalisme, à la suite de la demande de Tsukune dans la première saison du manga, puis elle le rejoindra officiellement dans le tome 2 de la saison.

C'est la petite sœur de Moka. Elle apparaît dans le premier tome de la saison 2 du manga et semble en vouloir énormément à Moka qui ne cesse de la fuir, on apprend plus tard qu'elle loue un véritable culte à la version vampire de Moka avec qui elle a vécu toute son enfance. C'est pourquoi elle est si désagréable avec Moka en version scellée et ses amis, les trouvant trop faible par rapport à la version vampire. Cependant au fil du temps, elle apprendra à les comprendre et à se lier d'amitié. Elle rejoindra le club de journalisme dans le tome 2.
Elle porte aussi un nom de boisson : Kokoa signifie « cacao » en japonais. Kokoa porte toujours sur sa tête ou sur son épaule Kotchan, sa chauve souris transformable en arme qui pèse 100 kg. Kokoa est également le membre premier Club du Journal de ne pas tomber en amour avec Tsukune Aono. Bien qu'elle ne soit pas intéressé à Tsukune, elle est cependant datant Haiji Miyamoto dans la série de manga, dont le nom japonais est Miyamoto Haiji.

Ruby Tojo est une sorcière qui sert comme un antagoniste dans le chapitre de la Witch's Knoll scénario, sous son tuteur, Lady Oyakata. Sa profonde haine pour les humains découle d'un accident de voiture par un conducteur ivre humaine qui a tué ses parents, mais après elle éprouve la bonté de Tsukune, elle a un changement de cœur. À Yōkai Academy, elle est l'aide à Tenmei Mikogami, sur une variété de rôles. Elle porte des corsets dans sa ligne de mode, et est extrêmement masochiste. Thème magique de Ruby implique généralement des corbeaux et de la flore, à la fois comme familiers et d'autres formes pour elle de prendre. Dans l'anime, son trame de fond est différent: ses parents ne sont pas mentionnés; Oyakata est déjà mort, mais vit dans son esprit comme une illusion. Elle réalise des actions de Oyakata du manga contre Tsukune et les filles. Dans la deuxième saison, ses divers emplois deviennent un running gag où elle a une « longue histoire » à la façon dont elle a été impliqué. Dans l'anime japonais et le drame CD, elle est exprimée par Saeko Chiba.

Fangfang est un étudiant de première année efféminé prospectifs et le fils d'un chef de la mafia chinoise, dont la famille contrôle un grand nombre de monstres dangereux du pays. Dans une interview à Lucca Comics 2012, Ikeda a dit qu'il introduit Fangfang pour augmenter le nombre de personnages masculins et d'attirer un public plus féminin.  Fangfang est le frère de Lingling Huang (黄 鈴鈴, Won Rinrin) et est l'un des membres les plus récents du club de journal.

Personnages rencontrés 

Saizo
Barbare de son état, c'est le premier ennemi de Tsukune et de Moka. Jaloux de la relation que Moka et Tsukune entretiennent et considérant le jeune garçon indigne de l'amitié de Moka, il tente de se débarrasser de lui et de s'approprier la jeune fille. Par la suite il se fait battre par la version libérée de Moka. Dans le tome 5, ayant eu vent des exploits de Tsukune qu'il sous-estime encore, avec deux autres barbares, il provoquera celui-ci qui par la suite se transformera en vampire. Il se fera battre en un coup, lui et ses deux autres complices par Tsukune. Dans le tome 6, ayant perdu la confiance des autres barbares, sur ordre de Mido Kusabi, il se fera tuer.

Tamao Ichinosé
Sirène envoûtante et présidente du club de natation, elle convainc Tsukune ainsi que d'autres garçons de se joindre à son groupe de nageuses. Elle aussi, attirée par l'odeur particulière du garçon, tente de le séduire pendant que les autres Sirènes aspirent l'énergie vitale des autres garçons du club.
Spectatrice de toute la scène, Moka tente de sauver Tsukune en plongeant à sa rescousse, mais est mise en échec dans un premier temps en raison du danger que représente l'eau pour elle. Ce n'est que lorsque Tsukune arrache son rosaire qu'elle est dans la capacité de battre les sirènes et ainsi de le sauver.

Tadashi Wanibuchi et les deux autres hommes lézards
Ceux-ci s'attaquèrent à Yukari ; qui fut protégée la première fois, dans le lycée, par les possibles témoins d'une altercation et par Moka. Or, la deuxième fois fut hors du lycée, donc ce fut par le groupe composé de Tsukune, Moka, Kurumu qui protégèrent la petite magicienne et qui se battirent contre ces demi-sauriens. Le combat tourna en faveur du groupe poly-origines quand la Moka vampire se réveilla et mit KO les trois lézards.

Hitomi Ishigami
Cette professeur de dessin est en fait une Gorgone qui utilise les élèves pour créer des œuvres d'art ; des statues humanoïdes.
Tsukune découvre le pot aux roses et ce fut une pétrification presque totale qui attendit notre héros avant que (les) Moka(s) intervienne(nt). Dans le tome 10, avec l'aide de Lilith, elle provoquera des dégâts au lycée Yokai avant d'être de nouveau battue par la version libérée de Moka.

Nagaré Kano
Cet élève du lycée est un fou qui adore, par-dessus tout, prendre des photos de Kurumu. Ce qui posa problème quand il lui fit parvenir des photos d'elle avec quelques habits enlevés. Il poussa le fanatisme jusqu'à s'attaquer à elle en l'attirant dans un guêpier, entraînant avec elle ses amis. Mais tout se termina grâce à la véritable puissance de la succube qui fut libérée par sa colère quand l'homme-limace, car oui cet élève était un homme-limace, attaqua ses amis.

Le comité de sécurité
Le comité de sécurité est une milice très puissante qui a pour but de maintenir l'ordre au lycée Yokai. Cependant les abus de pouvoir sont nombreux et le comité dirigé par kuyo règne d'une poigne de fer sur le lycée. Le club du journalisme vendit son premier journal aux élèves du lycée et celui-ci fut détruit par le comité durant la vente.

Keito
Cette membre du comité avait comme ordre de surveiller le club après la destruction du premier journal. C'est une jorogumo ou femme-araignée. Elle possède 6 pattes sur son torse (avec ses deux bras cela fait huit, comme les araignées) et peut sécréter un fil très résistant. Elle a dû intervenir pour empêcher la distribution des journaux du club mais fut vaincue par la fameuse vampire, Moka.

Kuyo
Le chef du comité de sécurité de l'école qui fait appliquer les lois. Il a le droit de recourir à la violence.
C'est un monstre populaire japonais, le « yoko ». Ce monstre est très puissant et ressemble à un kitsune à quatre queues. C'est « Tsukune Aono », en possession de ses pouvoirs vampiriques, qui le battra, avec l'aide de Moka. Ayant été laissé pour mort, il rejoindra par la suite Fairy Tale.

Riki-ishi
Membre du club de catch, il ne supporte pas que ce soit Tsukune qui ait battu Kuyo et lui fait savoir.
C'est un troll bête et vulgaire.
Tsukune utilisera son pouvoir vampirique pour le battre.

Ririko Kagome
La professeur de math de Tsukune convoque celui-ci en cours de rattrapage.
Elle va transformer Tsukune en esclave.
C'est une lamia Monstre mi-femme, mi-serpent, elle se sert de sa queue pour laver le cerveau de notre pauvre héros. Elle sera vaincue par la version libérée de Moka.

Yukata
Sorcière extrêmement puissante qui vaut une grande haine envers la race humaine. Elle sera le mentor de Rubi et lui apprendra toute sa magie. Elle a pour plan d'annihiler la race humaine en envoyant une armée de plantes carnivores contrôlée par son grimoire. Elle tentera de tuer Moka et Tsukune avant d'être sagement remise en place par Moka.

Okuto Kotsubo
Okuto est un professeur d'éducation physique qui s'est fait rejeter par Mizoré. Depuis il lui en veut terriblement et montera l'affaire de violence entre élèves pour l'isoler et abuser d'elle. C'est un kraken, une pieuvre géante particulièrement collante. Heureusement Tsukune et Moka seront là pour sauver Mizoré.

Mido Kusabi
Barbare qui possède une rancune contre les races pures (les barbares étant des races métisses). Il piège Tsukune en kidnappant Moka pour le provoquer en duel, qui tournera au carnage avec la transformation de Tsukuné en goule. Mido possède un bras droit particulièrement puissant et à une importante résistance. Il arrose Moka l'empêchant ainsi de transformer son énergie de monstre en force, la rendant sans défense à ses attaques. Se faisant massacrer par Tsukune qui s'était changé en goule, il se fait soigner à l'infirmerie. Mais plus tard, ayant échoué sa mission, il se fera tuer par Mako Yakamaru. Néanmoins il survit, et viendra en aide lors de la bataille finale contre Alucard.

Mako Yakumaru
Barbare redoutable capable de contrôler toutes les personnes sous l'influence de son venin contenu dans ses doigts. Elle fera croire que Moka veut tuer Tsukune, avant de tenter de l'assassiner directement en utilisant plusieurs personnes. Peu de temps après, elle se fera battre par la version libérée de Moka. Dans la saison 2, elle participera à la bataille finale contre Alucard, accompagnée de Mido qui a survécu.

Les Cyclopes Sai et Ropp
Créatures ayant un œil unique, avec une taille et une musculature importante, ils tenteront de tuer Moka et Kurumu avant d'échouer. Ils sont sous les ordres de Kiria Yoshi, un des membres d'Antithèse.

Hyakushiki
C'est une scolopendre (Mukade-gami en japonais), cet énorme insecte possède un appétit vorace et veut manger nos deux héros Tsukune et Moka. En réalité, c'est le directeur de l'école qui l'a envoyé pour tester Tsukune au combat.
Le tagueur d'Antithèse
Barbare qui possède des rollers comme arme, il tague les murs de l'école en accusant le club de journalisme. Tsukune le battra tout seul en se servant du sang de Moka.

Mizuki Ueshiba
Membre d'Antithèse, c'est un barbare qui enterre ses victimes vivantes sous la terre. Ill essayera d'enterrer Tsukune ainsi que Kurumu et Mizoré. Tsukune devenu vampire, finit par le battre.

Kiria Yoshii
Fidèle comparse de Hokuto, il l'appuie dans son plan pour abattre la Grande barrière. En agressant Rubi, il parvient à enlever Moka afin qu'il puisse faciliter la tâche à Hokuto. Après avoir attrapé brutalement Moka par la gorge, il sera vaincu en un seul coup après que celle-ci libéré de force son rosaire. Un an après, il deviendra le sous-chef de la section 1 de Fairy Tale.

Hokuto Kanéshiro
Président du comité de préparation du festival de l'école Yokai. Il est le chef du groupe Antithèse mais également le principal ennemi de l'école et, malgré ses airs d'enfant de chœur, il nourrit le rêve d'abattre la Grande Barrière qui sépare l'école du monde des humains.
Il était humain avant d'atterrir au lycée Yokai, mais il n'a pas eu la chance de Tsukune de trouver des amis à qui parler et se confier.
Il compte donc s'emparer du pouvoir par la force.
C'est un adversaire très puissant qui est capable de tenir tête simultanément à Moka et Tsukune dans leur forme libérée (vampires) et tentera de les éliminer en détruisant la barrière de l'école.
Il finira par abandonner son geste, à la dernière seconde, transférant son pouvoir à Tsukune afin qu'il restaure la barrière.
Puis, il quittera l'école au début du Festival, laissant nos héros profiter sereinement d'une tranquillité méritée. Cependant, un an après, il deviendra le chef de la section 1 de Fairy Tale.

Tsurara Shirayuki
La mère de Mizoré. C'est une femme des neiges d'une beauté époustouflante, venue visiter l'école lors du festival afin de voir le prétendu petit-ami de sa fille (Tsukune pour le coup). Elle a, tout comme sa fille, une sucette dans la bouche et perd occasionnellement le contrôle de son pouvoir de glace lorsqu'elle ressent de trop fortes émotions. Niveau caractère, c'est telle mère telle fille. Elle tombe rapidement sous le charme de Tsukune (qui s'en passerait bien...).

Aghéa Kurono
Pas d'autre terme pour la présenter. Elle est venue assister au festival et rencontrer le fiancé de sa fille (Tsukune, au hasard...). Note importante, elle possède une poitrine encore plus imposante que celle de Kurumu (et, accessoirement, encore plus douce...). De plus, elle est même prête à offrir son corps à Tsukune pour qu'il s'entraîne avant sa « nuit de noce » avec Kurumu. Son intervention crée un sacré dilemme avec Tsurara Shirayuki, car Tsukune a promis un dîner à la même heure aux deux femmes...le même jour...

Kyoko Aono
Cousine de Tsukune, elle est l'une des rares humaines à être arrivée au lycée Yokai d'elle-même. Elle débarque le deuxième jour du festival de l'école et reconnaît presque immédiatement Tsukune. Elle est ici pour vérifier s'il étudie dans de bonne conditions environnementales. Cela pose quelques problèmes quant à la dissimulation de la nature des élèves de l'école. Mais elle comprend vite les choses mais, heureusement, les interprète assez mal. Elle a apporté avec elle une enveloppe au nom de l'école qui attise certaines convoitises.

Le yakuza skinhead
L'ex "Old Boy" du lycée est venu au festival avec pour intention de se payer une bonne tranche rire. Lorsqu'il aperçut Moka traînant seule, il essaya de la violer sur le toit du lycée mais il fut poussé sur le toit par Tsukune qui intervint juste à temps. Le lendemain armé d'un flingue, il tenta de s'en prendre au club de journalisme mais fut de nouveau vaincu par Tsukune.

Inui Junya
Être de classe inférieure qui prétendit être un vampire afin de se rapprocher de Moka, mais en réalité c'est un onimodoki qui a pour habitude de tromper plusieurs personnes en imitant les techniques d'autres monstres, mais il ne peut reproduire leurs réels pouvoirs. Il fut vaincu par Moka dans sa version libérée qui en même temps lui montra ce qu'était vraiment la vrai puissance des vampires.

Lilith
Esprit qui habite dans un miroir, un objet qui révèle la véritable nature monstrueuse à un être non-humain qui se regarde dans la glace. Elle est capable de dévorer l'âme de la victime qui se sert de l'artefact dans le but de connaître le secret de plusieurs choses. Elle a été dérobée dans le monde des humains par Hitomi Hishigami qui l'a mise dans une enveloppe pour pouvoir la remettre à Kyoko afin de l'introduire dans l'enceinte du lycée Yokai. Elle révélera l'existence des monstres à la cousine de Tsukune, et elle provoquera la destruction du lycée lors du festival. Elle fut capturée par le proviseur qui l'obligea à être à son service.

La deuxième saison a commencé à être écrite en parallèle de la saison 1. Outre la mise en scène des personnages de la saison 1, ces nouvelles aventures de Moka et Tsukune présentent un côté toujours plus comique et hilarant de nos amis. On y voit également la petite sœur de Moka qui finira par rejoindre le club de journalisme. Après avoir affronté le comité de sécurité, le clan des Barbares et le groupe Antithèse, Tsukune et ses amies auront à combattre de nouveaux ennemis. Dans un premier temps, une bande de voleurs se dressera sur leur route, tandis qu'en deuxième lieu, ils auront surtout fort affaire face à un nouveau groupe appelé Fairy Tale dont la menace planait dans l'ombre sans jamais prendre de forme concrète lors de la précédente saison.

Ushio le Minotaure
Être mi-humain, mi-taureau, il fait partie de la bande des voleurs qui avait infiltré le lycée. D'un seul coup de poing, il assommera Tsukune, avant de pouvoir faire subir le même sort à Kokoa qui par la suite s'écrasera contre le sol, il permettra à Kumochi d'enlever Tsukune et Moka. Armé d'une machette,il essayera d'achever Kokoa avant d'être finalement vaincu par une attaque combinée de Kurumu et Mizoré.

Kumochi
Tueur impitoyable et violent qui n'hésite pas à prendre son pied en lacérant la chair de ses victimes au couteau, il fait également partie de la bande des voleurs. C'est une mygale qui possède 8 pattes. Il parvient à enlever Tsukune et Moka afin de les livrés à son chef. Par la suite, il essayera de les tuer, mais il sera vaincu par Tsukune-Vampire.

Le chef des gangsters
Expert en arts martiaux, c'est le chef de la bande des voleurs. C'est un doppelgänger et il possède le pouvoir de prendre l'apparence de n'importe qui rien qu'en le touchant. Il prendra l'apparence de Tsukune afin de tuer Kurumu, Mizoré, Kokoa, Yukari et Rubi partie à la recherche de Tsukune et Moka. Prenant successivement l'apparence de Kurumu puis de Moka en forme libérée, il sera stoppé par Tsukune qui scellera sa force avec le rosaire de Moka avant d'être finalement achevé par la version libérée de Moka. Malgré le fait qu'il soit un tueur expert en art martiaux il a une phobie des femmes.

La prêtresse des neiges
Chef du village des femmes neiges, elle kidnappera Mizoré qui selon elle, serait la jeune fille de la prophétie pour être la future femme de Miyabi Fujisaki.

Fairy Tale
Organisation dangereuse pour le monde des humains qui essayera d'envahir le village des femmes des neiges, en proposant une alliance avec ce village. Cette organisation essayera de se procurer Mizoré comme otage, mais en réalité ils placeront un œuf destiné à affaiblir l'énergie de l'esprit de l'arbre de glace qui maintient la Grande Barrière de protection. Le but de cette organisation est de renverser le monde des humains.

Kalhùa Shuzen
Grande sœur de Moka et Kokoa, c'est la seconde fille et la tueuse numéro 1 de la famille Shuzen. Elle possède le pouvoir de transformation des vampires c'est-à-dire la faculté appelée « créature de puissance » qui permet de se métamorphoser en n'importe quel animal, comme par exemple en chauve-souris. Elle fait également partie de l'organisation Fairy Tale. Afin de parvenir à ses fins elle n'hésitera pas à se battre contre ses sœurs, elle essayera de les tuer, elles et leurs amis. À la suite d'un moment d'inattention, Tsukune profitera de cet instant pour retirer le rosaire du cou de Moka. Après un combat violent face à sa cadette, alors qu'elle s'apprête à décapiter sa jeune sœur, elle sera interrompue par Miyabi Fujisaki qui lui donnera l'ordre d'arrêter de tuer. Dans le tome 12, elle affrontera Kokoa.

Jack Frost
Incarnation sous forme d'ectoplasme du pouvoir de prédiction de la prêtresse des neiges, c'est lui qui l'informe de l'avenir. Il préviendra Tsukune et ses amies de la « menace » de kalhùa.

Dracula / Miyabi Fujisaki / Le Roi Masqué
Fondateur et leader ultime de la famille Miao et de l'organisation Fairy Tale, il détient de mystérieux pouvoirs, son but est de dominer le monde. Il est un clone de Alucard et se fait également appeler le roi masqué. Il sera désigné par la prêtresse des neiges pour devenir le futur mari de Mizoré. Il sera vaincu par Tsukune, mais malgré tout il réussira à se procurer l'échantillon lors des dégâts de la cérémonie de l'offrande des fleurs. Dans le tome 13, en étant le roi masqué, il révèle qui il est réellement au club de journalisme et les attaques avant d'avoir fort à faire avec Aqua Shuzen. Dans le tome 14, il sera finalement vaincu à cause du rosaire, que Tsukune utilisera, ce qui aura pour conséquence de ramener Akasha, qui s'autodétruira avec lui, grâce à un sort réaliser par Fuhai Toho et Mikogami.

Kiria Yoshii
Autrefois membre d'Antithèse, il est maintenant le sous-chef de la section 1 de Fairy Tale.

San Otonashi
Ancienne élève et responsable du club de journalisme du Lycée Yokai, c'est aussi une puissante seiren (mi-femme et mi-oiseau dotée d'un chant meurtrier) qui vit et travaille actuellement dans une auberge avec Marine, qu'elle considère comme sa mère, au bord de la mer dans le monde des humains. Elle attira les convoitises de Fairy Tale qui désirait l'engager. Avec l'aide du club de journalisme, elle parviendra à vaincre Kanadé Kamiya le chef de la section 7 de Fairy Tale. Dans le tome 14, elle aidera ses amis à combattre Alucard.

Marine Kawamoto
Patronne de l'auberge, son mari qui était autrefois le fondateur de l'auberge fut tué il y a 4 ans par Kanadé Kamiya. Elle est également très proche de San, qu'elle autrefois recueillie lorsque les parents de celle-ci l'avaient abandonné.

Haiji Miyamoto
Capitaine du club de karaté du Lycée Yokai, il viendra en aide à Gin, lorsque celui-ci sera à l'intérieur du repaire de la section 7. Il semble être attiré par Kokoa.

Rokuro Tsubaki
Membre et recruteur de Fairy Tale, il se sert de la musique de Kanadé de son ipod pour tuer ses victimes. Il cherchera à entraîner Gin vers le repaire de la section 7, mais une fois arrivé sur place il sera vaincu par celui-ci.

Kanadé Kamiya
Chef de la section 7 de Fairy Tale, c'est un seiren, tout comme San, il a le pouvoir d'utiliser un chant ultrasonique. Cependant à l'inverse de celle-ci, il est capable de prendre une forme monstrueuse tout en pouvant lancer des plumes tranchantes. Il viendra à l'auberge dans le but de chercher San, mais il sera vaincu par celle-ci et le club de journalisme.

Fangfang Huang
Nouvel élève particulièrement turbulent, il fait partie d'une famille qui dirige l’intégralité du trafic de la mafia des monstres chinois. C'est un yasha et il a le pouvoir d'invoquer des créatures.

Lingling Huang
Sœur de Fangfang, c'est un zombie chinois qui a pu s'inscrire en terminal. Dans le tome 9, elle se sacrifiera tout en provoquant une explosion en essayant d'éliminer Aqua, afin de protéger son frère.

Le Phénix de l'Outre-Tombe
Apparut à l'origine sous la forme d'un poussin, il prit la forme d'un phénix en volant l'un des sortilèges d'obéissance de Fangfang. Il aurait la faculté de réduire en cendre ses adversaires et de pulvériser une montagne d'un seul coup d'aile. Il fut invoqué par Fangfang lorsque celui-ci défia Tsukune en duel, il attaqua Tsukune et également Fangfang auquel il est indépendant et n'a pas hésité à essayer de le brûler. Lorsque Tsukune arracha le rosaire de Moka, il constata qu'il avait affaire à une vampire, il tenta de brûler directement celle-ci, mais Moka le mis K-O en lui assénant un coup de pied.

Le gremlin et ses acolytes
Envoyé par Kiria, il attaquera l'avion où se trouve le club de journalisme qui était en route vers Hong Kong. Par la suite, lui et ses doubles acolytes essayeront de détruire l'avion avant d'être vaincu par Moka.

Hokuto Kanéshiro
Autrefois leader du groupe Antithèse, il est maintenant le chef de la section 1 de Fairy Tale. Cependant il ne partage pas les mêmes ambitions que la section principale, car ces deux sections sont opposées. Il interviendra avec Kiria dans le tome 9, pour passer provisoirement un pacte d'alliance avec le club de journalisme afin de récupérer Moka.

Fuhai Toho
Fondateur de la famille Huang, il est le plus grand expert en sorcellerie du monde et l'un des trois seigneurs des ténèbres. Il connaissait auparavant la mère de Moka, qu'il n'hésite pas à invoquer devant celle-ci avant de procéder à la réparation du sceau concernant le rosaire.

Feihong Huang
Père de Fangfang et Lingling, il dirige la mafia chinoise qui contrôle tous les monstres de Chine.

Tiantian Huang
Mère de Fangfang et Lingling, elle est née dans la famille Miao, une famille ennemie alliée à Fairy Tale, mais elle a rejoint la famille Huang, d'ailleurs c'est une experte en arts martiaux.

Issa Shuzen
Père des 4 sœurs Shuzen, il est le maître du manoir qui est l'unique repaire des vampires vivant au Japon.

Akasha Bloodriver
Réplique parfaite de Moka Akashiya, c'est la mère de Moka en forme libérée, elle fut l'un des trois seigneurs des ténèbres. Elle sacrifia sa vie en tentant de sauver sa fille des griffes du monstre Alucard. Avant de disparaître, elle donna le rosaire à Moka. On apprendra dans le dernier chapitre que la « fausse personnalité » du rosaire est en réalité un clone d'Akasha qui à détruits ses souvenirs pour protéger sa fille comme une personnalité. On apprend également qu'elle a vécu au  dans un village qui fut détruit par les humains où elle est la seule survivante avec le roi de ce village, Dracula qui se fera plus tard appeler Alucard. 207 ans avant l'histoire, elle aura combattu Alucard et se serait sacrifié pour sceller le monstre de l'intérieur avant d'être secouru par la famille Shuzen.

Aqua Shuzen
Sœur aînée de la famille Shuzen, elle possède une force incroyable mais également des techniques mortelles tout en étant capable de trancher plusieurs parties du corps de l'adversaire, que nul être vivant (à part Akasha Bloodriver et Lingling Huang) ne peut y survivre. Elle possède aussi la faculté de traverser les murs en se rendant d'une pièce à l'autre. Elle fut responsable de l'incident qui eut lieu auparavant dans le manoir, qui avait également causé la disparition d'Akasha Bloodriver. Avec la famille Miao, elle viendra prendre d'assaut la résidence de la famille Huang, ayant pour but de récupérer Moka. Dans le tome 9, elle parviendra à emmener Moka avec elle à bord d'un ballon dirigeable. Dans le tome 12, elle sera confronté à Tsukune avant d'être mis K-O par Moka. Dans le tome 13, elle se réveille juste à temps pour empêcher Miyabi de s'en prendre à Moka en lui tranchant une partie de son bras droit, cherchant la rédemption, elle s'apprête à affronter ce dernier. En voyant, que ce dernier blessa mortellement Moka, elle décida de changer définitivement de camp ralliant ses forces à ceux des amis de Moka.

Gyokuro Shuzen
Mère de Kalhùa et de Kokoa, commandant en chef de Fairy Tale, elle possède le pouvoir de détection d'énergie c'est-à-dire la faculté appelée « œil divin » qui permet de détecter n'importe quelle énergie notamment alliée ou ennemie et à plusieurs milliers de mètres à la ronde tout étant capable de deviner le moindre mouvement. Elle maîtrise l'électrokinésie et la pyrokinésie grâce à la source de son limiteur. Son but est de se servir de la puissance de Moka pour réveiller le monstre Alucard afin de raser le monde des humains. Dans le tome 13, elle affrontera Tsukune, mais sera se fera battre par ce dernier, décidant ensuite de s'emparer du rosaire de Moka, elle fusionnera avec Alucard afin pouvoir en finir avec Moka. En remarquant seulement plus tard que le rosaire ne contrôle pas Alucard, elle sera tuée par ce dernier.

Raïka
Chef de la section 5 de Fairy Tale, c'est un raiju et il a le pouvoir de maîtriser l'électricité. Il affrontera Rubi mais il sera par la suite vaincu.

Lutier
Sous-chef de la section 4 de Fairy Tale, c'est une psychopathe qui n'hésite pas à utiliser des armes blanches tel, une tronçonneuse, couteau, etc. Elle aime se battre contre les plus faibles qu'elle (c'est se qu'elle laisse entendre). Elle se mesurera à Fangfang avant de pouvoir s'en prendre à Yukari, mais elle sera mis K-O par Fangfang.

Xilong Miao
Leader de la famille Miao, il fut un ami d'enfance de Fangfang il affrontera ce dernier ainsi que Yukari avant de renouer son amitié avec Fangfang.
Yuki Gairen
Chef de la section 6 de Fairy Tale, c'est un fantôme portant une tenue de samouraï, il se présentera face à Fangfang et Yukari en tant qu'adversaire.

Kuyo
Autrefois membre du comité de sécurité, alors que tout le monde le croyait mort après son combat contre le club de journalisme, il est maintenant le chef de la section 3 de Fairy Tale. Il affrontera de nouveau Tsukune dans une dimension avant de prendre la fuite.

Le Doppelgänger
Chef de la section 2 de Fairy Tale, en ayant pris l'apparence de Issa Shuzen, avec d'autres vampires il attaquera Fuhai Toho. Mais sera vaincu par ce dernier qui aura découvert qu'il s'agit d'un imposteur.

Rosrio + Vampire
Rosrio + Vampire